

Géographie 
Le Dévoluy correspond à plusieurs entités dans le département des Hautes-Alpes, en France :
 le massif du Dévoluy ;
 le Dévoluy (région naturelle) ;
 la commune nouvelle de Dévoluy.

Patronymes 
 Pierre Devoluy (1862-1932), nom de plume de Pierre Paul Gros-Long, poète, romancier et journaliste français de langue occitane.

Homonymie d'anthroponyme
Homonymie de toponyme